Vossinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vossinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Vossinsaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar